Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Madeline, település Kalifornia Államban
Madeline, település Nyugat-Virginia Államban
Mozifilm
 Madeline, a csínytevő csitri (Madeline), 1998-ban bemutatott francia-amerikai  filmvígjáték, Daisy von Scherler Mayer rendezésében.
Tévéfilmsorozat
  Madeline új kalandjai, 1989-től 2001-ig futott francia-kanadai-amerikai televíziós rajzfilmdráma-sorozat.